Анатолий Андреевич Юкляевский () — советский артист театра, народный артист РСФСР.

Биография 

Анатолий Юкляевский родился 1 июля 1911 года в городе Шадринске Шадринского уезда Пермской губернии, ныне город областного подчинения Курганской области.

Рано остался без матери, воспитывался у бабушки. С ранних лет занимался самодеятельностью. Когда умерла его бабушка, Юкляевский устроился статистом в Шадринский театр. Срочную службу проходил на Балтийском флоте.

Демобилизовавшись, Юкляевский поселился в Ленинграде, устроился на работу в один из местных театров. Окончил Московскую театральную студию Народного комиссариата просвещения РСФСР, после чего играл в различных театрах Тулы, Читы, Кировограда (Кировоградский русский драматический театр им. С.М. Кирова).

С 1956 года Юкляевский жил в Смоленске, до самой своей смерти играл в Смоленском областном драматическом театре. Среди наиболее известных его ролей: Ванюшин («Дети Ванюшина»), Аркадий Счастливцев («Лес»), «Аким» («Власть тьмы»), Бунша («Иван Васильевич»). Всего же за время своей полувековой творческой деятельности он сыграл более трёхсот ролей.

Анатолий Андреевич Юкляевский умер 1 июня 1984 года, похоронен  города Смоленска Смоленской области.

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (26 декабря 1963 года)
 Народный артист РСФСР (18 февраля 1976 года).

Память 
 Установлена мемориальная доска на доме, где с 1962 по 1984 проживал А.А. Юкляевский, г. Смоленск, ул. Конёнкова, 4.

Театральные работы 
За 50 лет на сцене сыграл свыше 300 ролей.
 Ванюшин («Дети Ванюшина» С. Найденова) 
 Аркадий Счастливцев («Лес» А.Н. Островского) 
 Аким («Власть тьмы» Л.Н. Толстого) 
 Бунша («Иван Васильевич» М.А. Булгакова) 
 Фрязин («Молва» А. Салынского) 
 Шуйский («Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого) 
 Оргон («Тартюф» Мольера) 
 Костылев («На дне» М. Горького)
 Лыняев («Волки и овцы» А.Н. Островского)
 Кнуров («Бесприданница» А.Н. Островского)
 Юсов («Доходное место» А.Н. Островского)

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Смоленска. Персоналии.

Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Чита
Персоналии:Кропивницкий
Персоналии:Смоленский драматический театр имени А. С. Грибоедова